Ольга Дьякова:
* Дьякова, Ольга Васильевна (род. 1949) — советский и российский историк и археолог.
 Дьякова, Ольга (род. 1967) — советская синхронистка, призёр чемпионата СССР, тренер .
 Дьякова, Ольга (род. 1993) — российская футболистка.